O presidente da Câmara de Vereadores, presidente da Câmara ou presidente da Mesa é o representante da câmara legislativa, quando esta se enuncia coletivamente, e o regulador dos seus trabalhos e o fiscal da sua ordem. As suas funções são disciplinadas a nível local pela Lei Orgânica do Município e pelo Regimento Interno da Câmara de Vereadores. Segundo Hely Lopes Meirelles desempenha funções de legislação, administração e representação.

Poder Legislativo do Brasil
Vereadores